Мохова́я улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Моховая улица — улица в Иванове.
 Моховая улица — улица в Москве.
 Моховая улица — улица в Нижнем Новгороде.
 В Санкт-Петербурге:
 Моховая улица — улица в Центральном районе.
 Моховая улица — улица в Зеленогорске.
 Моховая улица — улица в Ломоносове.
 Моховая улица — улица в Саранске.
 Моховая улица — улица в Хабаровске.
 Моховой переулок — улица в Томске.

Украина 
 Моховая улица — улица в Днепре.
 Моховая улица — улица в Запорожье.